Nefertari (18e dynastie), koningin van de 18e Dynastie van Egypte, gemalin van farao Thoetmosis IV
Nefertari (19e dynastie), koningin van de 19e Dynastie van Egypte, gemalin van farao Ramses II
 Nefertari (prinses), prinses van de 19e Dynastie van Egypte, derde dochter van Ramses II en gemalin van kroonprins Amen-hir-kepesh-ef.